Натуральне число 1545
 1545 рік до нашої ери
 1545 рік нашої ери